Miejscowości w USA
 Neponset – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
Gminy w USA
 Neponset (ang. Neponset Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
Inne
 Neponset – rzeka w Massachusetts
 „Neponset” – tytuł powieści Agnieszki Osieckiej (wydanej pośmiertnie)